3 cieki w Polsce:
 Włosanka – potok, dopływ Głogoczówki
 Włosanka – potok, dopływ Skawinki
 Włosanka – struga, dopływ Wisły

Zobacz też 
 Włosań